Xian de Yongtai, un xian, situé à dans la ville-préfecture  de Fuzhou, capitale de la province du Fujian, en Chine.
 La princesse Yongtai (Li Xianhui) de la dynastie Tang, décédée en 701, dont la tombe située au sein du mausolée de Qianling a été bien conservée.